Olaszország
Lozzo Atestino, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében 
Lozzo di Cadore, település Olaszországban, Veneto régióban, Belluno megyében